HAH est un sigle qui peut désigner :
 Heaven and Hell, un album de Black Sabbath.

HAH est un code qui peut désigner :
 Aéroport international Moroni Prince Said Ibrahim, un aéroport international situé à environ 20 km au nord de Moroni, la capitale des Comores, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports